«Hermano» - o su plural «Hermanos» - puede referirse a:

Concepto 
 Hermano, persona que con respecto a otra tiene los mismos padres, nacido de la misma matriz de la mujer o solamente del mismo padre o la misma madre.
 Hermano religión o de iglesia , algunos miembros de congregaciones religiosas católicas.

Obras 
Música 
 Hermano (1998-), grupo de stoner rock estadounidense.
 Hermanos (1983), álbum musical del dúo Pimpinela.

Cine y televisión
 Hermanos (1939), película argentina dirigida por Enrique De Rosas.
 Hermano (1997), o Brat, película rusa dirigida por Alekséi Balabánov.
 Hermanos (2004), película danesa dirigida por Susanne Bier.
 Hermanos (2009), película estadounidense dirigida por Jim Sheridan.
 Hermano (2010), película venezolana dirigida por Marcel Rasquin.
 Hermanos (2014), serie de televisión española producida por la cadena Telecinco.
 Hermanos (2021), serie de televisión turca.